Владимир Георгиевич Лысенков (1921 — 2000) — советский хозяйственный деятель, генеральный директор производственно-технического объединения «Альфа». Член КПСС с 1943 года.

Родился в 1921 г.

В 1940—1960 гг. на военной службе. Участник Великой Отечественной войны.

Окончил Рижское Краснознаменное высшее военное инженерно-авиационное училище им. Ленинского комсомола.

С 1960 на различных инженерных должностях на промышленных предприятиях Риги.

С 1965 г. директор Рижского приборостроительного завода.

С 1971 по 1985 г. генеральный директор производственно-технического объединения «Альфа» -директор Рижского завода полупроводниковых приборов.

Депутат Верховного Совета Латвийской ССР 9-го созыва.

Заслуженный работник промышленности Латвийской ССР. Лауреат Государственной премии Латвийской ССР.

Награждён двумя орденам Отечественной войны, двумя орденами Красной Звезды, орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта».

Источники 
 Коммунист Советской Латвии, Выпуски 1-6. Латвийское газетно-журнальное изд-во., 1981
 

Директора промышленных предприятий
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР 9-го созыва
Лауреаты Государственной премии Латвийской ССР